włóka – miara powierzchni
 włóka – proste narzędzie uprawowe

Zobacz też 
 Włok (włók)